Данная страница содержит список населенных пунктов Молдавии которые были когда либо переименованы.

С 1989 года тенденцией переименования населённых пунктов Молдавии является румынизация топонимов, то есть вместо русских названий использовать транскрипцию буквами русского алфавита с румынского названия.

Города 
 Романовка → (11.09.1957) Бессарабка → Басарабяска
 Купчинь → (1961) Калининск → (1990) Купчинь
 Гиндешты → (1956) Ленинский → (1992) Гиндешты
 Хынчешты (Ганчешты) → (1940) Котовское → (1941) Хынчешты → (1944) Котовское → (1965) Котовск → (1990) Хынчешты
 Яловены → (25.03.1977) Кутузов → (31.03.1989) Яловены
 Сынжерей → (07.04.1965) Лазовск → (1991) Сынжерей
 Шолданешты → (05.05.1985) Черненко → (1988) Шолданешты
 Бируинца → (23.12.1964) Суворово → (1990) Штефан-Водэ
 Тягянякяча → Тигина → Бендеры
 Кайнары → (13.08.1985) Думбравены → (1991) Каинары
 Вадул-луй-Штефан-Водэ → Вадул-луй-Водэ
 Шкея → Фрумоаса → Кахул
 Старовка → Маркулешты
 Пашкань-пе-Бык → Новая Николаевка → (1926) Новые Анены 
 Шоп Тараклия → Тараклия

Села 
 Акендорф → (28.11.1949) Дойна
 Бадику Русское → (25.03.1977) Румянцево
 Безены → (27.08.1966) Донич
 Балан → (21.11.1973) Малиновское (Рышканский р-н)
 Белешты → (23.01.1965) Драгушены
 Бешены → (23.01.1965) Кодру (Теленештский/Лазовский р-н)
 Бишкотары → (02.02.1978) Кодряны
 Борчаг → (03.07.1950) Бируинца (Тараклийский/Конгазский р-н)
 Броаска → (23.01.1965) Флорены
 Буга → (27.04.1977) Долинное
 Быздыга → (27.04.1977) Луминица
 Валя Жданулуй → (23.01.1965) Виктория
 Валя Попий → (23.01.1965) Норочень
 Варвары → (03.02.1986) Приозерное
 Вертюжаны → (11.06.1964) Приднестровское (Каменский р-н)
 Войнеску → (10.09.1946) Победа (Котовский р-н)
 Волчинец → (23.01.1965) Маевка
 Ворошиловка → (10.04.1958) Октябрьское (Каменский р-н)
 Гиздита → (23.01.1965) Фынтыница
 Гика-Водэ → (28.10.1949) Мичурино
 Деневица → (03.07.1950) Светлый
 Дечебал → (07.02.1946) Малая Татаровка (Дондюшанский/Згурицкий р-н)
 Долна → (20.05.1949) Пушкинo → Долна
 Драгуш-Водэ → (03.09.1951) Ильичевка
 Дундук → (09.11.1961) Мирное
 Душман → (1948) Ворошиловка → (23.01.1961) Октябрьское (Глодянский р-н)
 Ион-Братиану → (28.11.1946) Котовское (Сорокский/Бельцкий р-н)
 Кайтановна → (28.10.1949) Первомайское
 Кардаш → (03.07.1950) Фрумушика (Комратский/Конгазский р-н)
 Карл Второй → (11.03.1955) Степное (Глодянский р-н)
 Кетрос-Немец → (03.07.1950) Вильямс (Новоаненский р-н)
 Кегрос-Бык → (13.09.1962) Кетрос (Новоаненский р-н)
 Кизил(ь) → (28.12.1949) Бируинца (Суворовский/Волонтировский р-н)
 Киркаешты → (20.08.1976) Новые Киркаешты
 Кишкарены → (08.07.1955) Лазо (Лазовский р-н) → (1992) Кишкарены
 Кобылка → (22.08.1968) Кодрянка (Страшенский р-н)
 Колония-Рышканы → Малиновское (Рышканский р-н)
 Кочургой → (03.07.1950) Спикоаса (Тараклийский р-н)
 Коючень → (23.01.1965) Прутень (Фалештский р-н)
 Куза-Водэ → (1948) Ворошиловка (Бельцкий р-н) → (23.01.1961) Лазо
 Куза-Водэ → (29.09.1949) Димитровка (Чимишлийский р-н)
 Курлены → (03.02.1986) Подгорены (Резинский р-н)
 Кымпень → (? г.) Александерфелд
 Курлучены → (03.02.1986) Фэгурены (Страшенский р-н)
 Кырланены → (03.07.1950) Котовский (Тараклийский р-н)
 Кырланы → (23.01.1965) Стежарены (Каларашский / Страшенский р-н)
 Манукбеевка → (23.01.1965) Фрумушика (Леовский район)
 Мариенфельд → (23.01.1965) Первомайск (Чимишлийский р-н)
 Митрополит → (18.12.1946) Порумбрей
 Михай-Браво → (28.11.1946) Михайловка (Флорештский р-н)
 Михайловка → (20.06.1984) Новая Михайловка (Рыбницкий р-н)
 Михия-Водэ → (29.09.1949) Чапаевка (Тырновский р-н)
 Моловата → (25.01.1978) Новая Моловата (Дубоссарский р-н)
 Мындык → (23.01.1965) Ливэдень (Дрокиевский р-н)
 Надушита → (10.05.1963) Грибова (Дрокиевский р-н)
 Нейфельд → (30.03.1950) Ткаченко (Дубоссарский р-н)
 Николаевка → (11.06.1964) Ильичёвка
 Николаевка → (23.01.1965) Вылчеле (Леовский р-н)
 Ниорканы → (03.02.1986) Поеница (Дондюшанский р-н)
 Новоселовка → (17.03.1983) Котовское (Оргеевский р-н)
 Новая Циганка → (11.06.1964) Новая Стояновка (Кахульский р-н)
 Новые Кирганы (Кирканий Ной) → (08.06.1958) Лебеденко
 Опинка → (07.05.1945) Суворовка (Фалештский/Лазовский р-н)
 Первомайск → (23.01.1965) Березовка (Дондюшанский р-н)
 Пятра → (29.07.1949) Лазо (Оргеевский р-н)
 Редю 1 → (03.02.1986) Редю-де-Сус (Фалештский р-н)
 Редю 2 → (03.02.1986) Редю-де-Жос (Фалештский р-н)
 Режина-Мария (Хынчештский р-н) → (29.09.1949) Семёновка (Леовский/Карпиненский р-н)
 Рошканы → (20.06.1984) Рошканий-де-Сус (Резинский р-н)
 Синодиновка → (28.09.1950) Первомайск(ое) (Лазовский р-н)
 Слэнина → (23.01.1965) Лозень (Дрокиевский р-н)
 Спариец → (26.03.1982) Шипотень (Котовский р-н)
 Старая Сынжерея → (07.04.1965) Лазовск (Лазовский р-н)
 Стурдзены → (23.01.1965) Украинка
 Сурик → (02.02.1978) Мугурень (Чимишлийский р-н)
 Сфынта Винерь → (28.11.1949) Фрунзе (Страшенский р-н)
 Тельпиз → (03.07.1950) Димитрово (Тараклийский/Комратский р-н)
 Троян → (07.02.1946) Новая Слободзея (Атакский р-н)
 Трубаевка → (26.03.1982) Южное (Вулканешстский р-н)
 Фламында → Каля Ноуэ (Баймаклийский р-н)
 Фундоая → (03.02.1986) Майское (Флорештский р-н)
 Фунду-Кули → (23.01.1965) Изворень (Унгенский р-н)
 Цареград → (30.10.1945) Главан (Дрокиевский р-н)
 Ченуша → (23.01.1965) Фрунзены (Флорештский р-н)
 Чикур → (03.07.1950) Рошица (Тараклийский р-н)
 Эменталь → (29.09.1949) Первомайск (Каушанский р-н)
 Якобсталь → (26.09.1947) Алава (Каушанский р-н)
 Якобсталь → (28.11.1949) Лазо (Каушанский р-н)
 Ындэрэтничь → (05.05.1985) Нукэрень (Теленештский р-н)

 Александру Иоан Куза → (1940?) Хаджи-Абдул → (21.12.1960) Суворово (Вулканешстский р-н) → (1990) Александру Иоан Куза
 Котовск → Реджина-Мария (Сорокский р-н) ?

Примечания

Литература 

Топонимия Ближнего Зарубежья: 100 лет переименований. Атлас-справочник / Науч. ред. В.Н. Калуцков; авт.: Т.И. Герасименко, В.Н. Калуцков, О.В. Коломейцева, В.М. Матасов, И.И. Митин, М.М. Морозова, Н.Ю. Святоха, А.Н. Ямсков. – М.: б.и., 2020. – 255 с. – ISBN 978-5-6044923-0-7

См. также 
 Список упразднённых сёл Молдавии
 Посёлки городского типа Молдавии

История Молдавии
Населённые пункты Молдавии
Молдавия
Топонимия Молдавии